Jones Island ist der Name folgender Inseln

in Neuseeland:
 Jones Island (Waikato), im Flussdelta des Tongariro River

in den Vereinigten Staaten:
 Jones Island (Arkansas)
 Jones Island (Florida)
 Jones Island (Calhoun County, Georgia)
 Jones Island (Charlton County, Georgia)
 Jones Island (Jasper County, Georgia)
 Jones Island (Louisiana)
 Jones Island (Maryland)
 Jones Island (Michigan)
 Jones Island (Missouri)
 Jones Island (Montana)
 Jones Island (New Jersey)
 Jones Island (Chemung County, New York)
 Jones Island (Dutchess County, New York)
 Jones Island (Nassau County, New York)
 Jones Island (North Carolina)
 Jones Island (South Carolina)
 Jones Island (South Dakota)
 Jones Island (Blount County, Tennessee)
 Jones Island (Greene County, Tennessee)
 Jones Island (Roane County, Tennessee)
 Jones Island (Washington)

Siehe auch:
 Johns Island